Кросвил има више значења:
 Кросвил (Алабама)
 Кросвил (Илиноис)
 Кросвил (Тенеси)